Argentína
Pueblo Nuevo, település Buenos Aires tartományban

 Mexikó
Pueblo Nuevo, település Morelos állam Tlaltizapán nevű községében
Pueblo Nuevo, község Durango szövetségi államban
Pueblo Nuevo, község Guanajuato szövetségi államban

 Spanyolország
Pueblo Nuevo, metróállomás a madridi metró 5-ös és 7-es vonalán